Baton (ur. i. e. 206 k. – i. e. 176 e.) dardán király
Baton (i. e. 1. sz. – i. sz. 9), a nagy illír felkelés egyik vezetője